Il doppio del torneo di tennis Genova Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tarik Benhabiles e Eduardo Furusho che hanno battuto in finale Emilio Marturano e Fabio Melegari 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Stefan Svensson /  Jorgen Windahl (quarti di finale)
 Pablo Albano /  Marcelo Ingaramo (primo turno)

 Corrado Aprili /  Bruce Derlin (semifinali)
 Roberto Argüello /  Fabian Blengino (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Genova Challenger 1989